Amerikai Egyesült Államok
 Puget (Washington)

 Franciaország
 Puget (Vaucluse)

Nevek
 Puget, családnév